Shabazz ist der Familienname folgender Personen:

 Betty Shabazz (1936–1997), US-amerikanische Witwe von Malcolm X
 Ilyasah Shabazz (* 1962), Schriftstellerin, Aktivistin, Tochter von Malcolm X
 Malcolm Shabazz Jr. (1984–2013), Sohn von Qubilah Shabazz